Minutoexcipula är ett släkte av lavar. Minutoexcipula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Minutoexcipula